Dakhla Airport kan syfta på följande platser:

Egypten 

 Dakhla Airport (flygplats i Egypten), Al-Wadi al-Jadid,

Marocko 

 Dakhla Airport (flygplats i Marocko), Västsahara, 

Robotskapade Egyptenförgreningar
Robotskapade Marockoförgreningar